

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List. 
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

Баугиния () — род растений семейства Бобовые(Leguminosae).

Род Баугиния включает 361 видов.

A
 Bauhinia accrescens Killip & J.F.Macbr.
 Bauhinia acreana Harms
 Bauhinia aculeata L.
 Bauhinia acuminata L.)
 Bauhinia acuruana Moric.
 Bauhinia aherniana Perkins
 Bauhinia alata Ducke
 Bauhinia altiscandens Ducke
 Bauhinia amambayensis Fortunato
 Bauhinia ampla Span.
 Bauhinia anamesa J.F.Macbr.
 Bauhinia andersonii K.Larsen & S.S.Larsen
 Bauhinia andrieuxii Hemsl.
 Bauhinia angulosa Vogel
 Bauhinia ankarafantsikae Du Puy & R.Rabev.
 Bauhinia apertilobata Merr. & F.P.Metcalf
 Bauhinia argentinensis Burkart
 Bauhinia aromatica Ducke
 Bauhinia augustii Harms
 Bauhinia aurantiaca Bojer
 Bauhinia aurea H.Lev.
 Bauhinia aureifolia K.Larsen & S.S.Larsen
 Bauhinia aureopunctata Ducke
B
 Bauhinia baina J.F.Macbr.
 Bauhinia bassacensis Gagnep.
 Bauhinia bauhinioides (Mart.) J.F.Macbr.
 Bauhinia beguinotii Cufod.
 Bauhinia bidentata Jack
 Bauhinia binata Blanco
 Bauhinia blakeana Dunn
 Bauhinia bohniana L.Chen
 Bauhinia bombaciflora Ducke
 Bauhinia bowkeri Harv.
 Bauhinia brachycalyx Ducke
 Bauhinia brachycarpa Benth.
 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker
 Bauhinia brevicalyx Du Puy & R.Rabev.
 Bauhinia brevipedicellata Jarvie
 Bauhinia brevipes Vogel
 Bauhinia burbidgei Stapf
 Bauhinia buscalionii Mattei
C
 Bauhinia calliandroides Rusby
 Bauhinia caloneura Malme
 Bauhinia calycina Gagnep.
 Bauhinia campanulata S.S.Larsen
 Bauhinia campestris Malme
 Bauhinia candelabriformis Cowan
 Bauhinia capuronii Du Puy & R.Rabev.
 Bauhinia carcinophylla Merr.
 Bauhinia cardinalis Gagnep.
 Bauhinia carronii F.Muell.
 Bauhinia carvalhoi Vaz
 Bauhinia catingae Harms
 Bauhinia chalcophylla L.Chen
 Bauhinia chalkos Cowan
 Bauhinia championii (Benth.) Benth.
 Bauhinia chapulhuacania Wunderlin
 Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.
 Bauhinia cinnamomea DC.
 Bauhinia claviflora L.Chen
 Bauhinia clemensiorum Merr.
 Bauhinia coccinea (Lour.) DC.
 Bauhinia comosa Craib
 Bauhinia concreta Craib
 Bauhinia confertiflora Benth.
 Bauhinia conwayi Rusby
 Bauhinia cookii Britton & Rose
 Bauhinia corniculata Benth.
 Bauhinia coronata Benth.
 Bauhinia corymbosa Roxb.
 Bauhinia coulteri J.F.Macbr.
 Bauhinia crudiantha (de Wit) Cusset
 Bauhinia cunninghamii (Benth.) Benth.
 Bauhinia cuprea Ridl.
 Bauhinia cupreonitens Ducke
 Bauhinia cupulata Benth.
 Bauhinia curtisii Prain
 Bauhinia curvula Benth.
D
 Bauhinia damiaoshanensis T.Chen
 Bauhinia decandra Du Puy & R.Rabev.
 Bauhinia decumbens Henderson
 Bauhinia delavayi Franch.
 Bauhinia dewitii K.Larsen & S.S.Larsen
 Bauhinia didyma L.Chen
 Bauhinia dioscoreifolia L.Chen
 Bauhinia dipetala Hemsl.
 Bauhinia diphylla Buch.-Ham.
 Bauhinia divaricata L.
 Bauhinia divergens Baker
 Bauhinia dolichocalyx Merr.
 Bauhinia dubia Vogel
 Bauhinia dumosa Benth.
E
 Bauhinia eilertsii Pulle
 Bauhinia ellenbeckii Harms
 Bauhinia elmeri Merr.
 Bauhinia endertii K.Larsen & S.S.Larsen
 Bauhinia erythrantha Ducke
 Bauhinia erythrocalyx Wunderlin
 Bauhinia erythropoda Hayata
 Bauhinia esquirolii Gagnep.
 Bauhinia excelsa (Miq.) Prain
 Bauhinia excurrens Stapf
 Bauhinia exellii Torre & Hillc.
F
 Bauhinia fabrilis (de Wit) K. & S.S.Larsen
 Bauhinia ferruginea Roxb.
 Bauhinia finlaysoniana (Benth.) Baker
 Bauhinia flagelliflora Wunderlin
 Bauhinia flava (de Wit) Cusset
 Bauhinia flexuosa Moric.
 Bauhinia foraminifer Gagnep.
 Bauhinia forficata Link
 Bauhinia foveolata Dalzell
 Bauhinia franckii K.Larsen & S.S.Larsen
 Bauhinia fryxellii Wunderlin
 Bauhinia fulva Korth.
 Bauhinia fusconervis D.Dietr.
G
 Bauhinia galpinii N.E.Br.)
 Bauhinia gardneri Benth.
 Bauhinia gilesii F.Muell. & Bailey
 Bauhinia glabra Jacq.
 Bauhinia glabrifolia (Benth.) Baker
 Bauhinia glabristipes (de Wit) Cusset
 Bauhinia glauca (Benth.) Benth.
 Bauhinia glaziovii Taub.
 Bauhinia godefroyi Gagnep.
 Bauhinia goyazensis Harms
 Bauhinia gracillima (de Wit) Cusset
 Bauhinia grandidieri Baill.
 Bauhinia grandifolia D.Dietr.
 Bauhinia grazielae Vaz
 Bauhinia grevei Drake
 Bauhinia guentheri Harms
 Bauhinia guianensis Aubl.
 Bauhinia gypsicola McVaugh
H
 Bauhinia hagenbeckii Harms
 Bauhinia harmsiana Hosseus
 Bauhinia haughtii Wunderlin
 Bauhinia havilandii Merr.
 Bauhinia hendersonii (de Wit) Cusset
 Bauhinia herrerae (Britton & Rose) Standl. & Steyerm.
 Bauhinia hildebrandtii Vatke
 Bauhinia hirsuta Weinm.
 Bauhinia hirsutiflora Vaz
 Bauhinia hirsutissima Wunderlin
 Bauhinia hookeri F.Muell.
 Bauhinia humilis Rusby
 Bauhinia hymenaeifolia Hemsl.
 Bauhinia hypochrysa T.Chen
 Bauhinia hypoglauca T.Chen
I
 Bauhinia integerrima Benth.
 Bauhinia integrifolia Roxb.
 Bauhinia involucellata Kurz
 Bauhinia involucrans Gagnep.
J - K
 Bauhinia japonica Maxim.
 Bauhinia jenningsii P.Wilson
 Bauhinia jucunda Brandegee
 Bauhinia kalantha Harms
 Bauhinia khasiana Baker
 Bauhinia kingii Prain
 Bauhinia kleiniana Burkart
 Bauhinia kockiana Korth.
 Bauhinia kostermansii K.Larsen & S.S.Larsen
 Bauhinia kunthiana Vogel
 Bauhinia kurzii Prain
L
 Bauhinia lakhonensis Gagnep.
 Bauhinia lambiana Baker f.
 Bauhinia lamprophylla Harms
 Bauhinia leptantha Malme
 Bauhinia leucantha Thulin
 Bauhinia lingua DC.
 Bauhinia lingyuenensis T.Chen
 Bauhinia longicuspis Benth.
 Bauhinia longifolia (Bong.) Steud.
 Bauhinia longipedicellata Ducke
 Bauhinia longiseta Ducke
 Bauhinia longistipes T.Chen
 Bauhinia lorantha Gagnep.
 Bauhinia lucida (Miq.) Prain
 Bauhinia lyrata Raizada
M
 Bauhinia macranthera Hemsl.
 Bauhinia madagascariensis Desv.
 Bauhinia malabarica Roxb.
 Bauhinia malacotrichoides Cowan
 Bauhinia martinensis J.F.Macbr.
 Bauhinia maximilianii Benth.
 Bauhinia meeboldii Craib
 Bauhinia membranacea Benth.
 Bauhinia mendoncae Torre & Hillc.
 Bauhinia menispermacea Gagnep.
 Bauhinia merrilliana Perkins
 Bauhinia microstachya (Raddi) J.F.Macbr.
 Bauhinia mollis (Bong.) D.Dietr.
 Bauhinia mombassae Vatke
 Bauhinia monandra Kurz
 Bauhinia morondavensis Du Puy & R.Rabev.
 Bauhinia multinervia (Kunth) DC.
N
 Bauhinia natalensis Hook.
 Bauhinia nervosa (Benth.) Baker
O
 Bauhinia ombrophila Du Puy & R.Rabev.
 Bauhinia ornata Kurz
 Bauhinia ovatifolia T.Chen
 Bauhinia oxysepala Gagnep.
P
 Bauhinia pachyphylla Merr.
 Bauhinia pansamalana Donn.Sm.
 Bauhinia pauciflora Merr.
 Bauhinia paucinervata T.Chen
 Bauhinia pauletia Pers.
 Bauhinia penicilliloba Gagnep.
 Bauhinia pentandra (Bong.) Steud.
 Bauhinia pervilleana Baill.
 Bauhinia pes-caprae Cav.
 Bauhinia petersiana Bolle
 Bauhinia petiolata (DC.) Hook.
 Bauhinia phoenicea Wight & Arn.
 Bauhinia pichinchensis Wunderlin
 Bauhinia picta (Kunth) DC.
 Bauhinia pinheiroi Wunderlin
 Bauhinia platycalyx Benth.
 Bauhinia platypetala Benth.
 Bauhinia platyphylla Benth.
 Bauhinia podopetala Baker
 Bauhinia poiteauana Vogel
 Bauhinia porphyrotricha Harms
 Bauhinia posthumi (de Wit) Cusset
 Bauhinia pottingeri Prain
 Bauhinia pottsii G.Don
 Bauhinia praesignis Ridl.
 Bauhinia prainiana Craib
 Bauhinia pringlei S.Watson
 Bauhinia pterocalyx Ducke
 Bauhinia pulchella Benth.
 Bauhinia pulla Craib
 Bauhinia purpurea L.)
 Bauhinia pyrrhoclada Drake
 Bauhinia pyrrhoneura Korth.
 Bauhinia quinanensis T.Chen
R
 Bauhinia racemosa Lam.
 Bauhinia radiata Vell.
 Bauhinia rahmatii Merr.
 Bauhinia ramosissima Hemsl.
 Bauhinia reflexa Schery
 Bauhinia reticulata DC.
 Bauhinia richardiana DC.
 Bauhinia ridleyi Prain
 Bauhinia riedeliana Bong.
 Bauhinia roxburghiana Voigt
 Bauhinia rubeleruziana Donn. Sm.
 Bauhinia rubro-villosa K.Larsen & S.S.Larsen
 Bauhinia rufa (Bong.) Steud.
 Bauhinia rufescens Lam.
 Bauhinia rusbyi Britton
 Bauhinia rutilans Benth.
S
 Bauhinia saccocalyx Pierre
 Bauhinia saigonensis Gagnep.
 Bauhinia scala-simiae Sandwith
 Bauhinia scandens L.
 Bauhinia seleriana Harms
 Bauhinia semibifida Roxb.
 Bauhinia seminarioi Eggers
 Bauhinia semla Wunderlin
 Bauhinia sessilifolia (DC.) Quinones
 Bauhinia similis Craib
 Bauhinia siqueiraei Ducke
 Bauhinia smilacina (Schott) Steud.
 Bauhinia somalensis Pic.Serm. & RotiMich.
 Bauhinia sprucei Benth.
 Bauhinia steenisii K.Larsen & S.S.Larsen
 Bauhinia stenantha Diels
 Bauhinia stenocardia Standl.
 Bauhinia stenopetala Ducke
 Bauhinia stipularis Korth.
 Bauhinia strychnifolia Craib
 Bauhinia strychnoidea Prain
 Bauhinia subclavata Benth.
 Bauhinia subrotundifolia Cav.
 Bauhinia surinamensis Amshoff
 Bauhinia sylvani (de Wit) Cusset
T
 Bauhinia taitensis Taub.
 Bauhinia tarapotensis Benth.
 Bauhinia tessmannii Harms
 Bauhinia thonningii Schum.
 Bauhinia tomentosa L.
 Bauhinia tortuosa Collett & Hemsl.
 Bauhinia touranensis Gagnep.
 Bauhinia tubicalyx Craib
 Bauhinia tumupasensis Rusby
U
 Bauhinia uleana Harms
 Bauhinia ungulata L.
 Bauhinia urbaniana Schinz
 Bauhinia urocalyx Harms
 Bauhinia uruguayensis Benth.
V
 Bauhinia vahlii Wight & Arn.
 Bauhinia variegata L.)
 Bauhinia venustula T.Chen
 Bauhinia vespertilio S.Moore
 Bauhinia viorna J.F.Macbr.
 Bauhinia viridescens Desv.
 Bauhinia vulpina Rusby
W
 Bauhinia wallichii J.F.Macbr.
 Bauhinia weberbaueri Harms
 Bauhinia williamsii F.Muell.
 Bauhinia winitii Craib
 Bauhinia wrayi Prain
 Bauhinia xerophyta Du Puy & R.Rabev.
 Bauhinia yunnanensis'' Franch.

Примечания 

Баугиния
Баугиния